

Населені пункти та їхні частини

 Каєтанувка — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанувка — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанувка — село в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанувка — частина міста Ужендув у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Каєтанувка — частина села Сьвенциця в гміні Вербиця Холмського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанувка — частина села Крочице в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Каєтанувка — колонія в гміні Мілеюв Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Каєтанувка — лісова осада в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Див. також 
 Кайтанівка

Примітки

Література